Nizina

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 5 podstawowych
 Niziny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Oborniki Śląskie 
 Niziny – część wsi Spławy Drugie w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Kraśnik
 Niziny – część wsi Wysoka w woj. małopolskim, w pow. wadowickim, w gminie Wadowice
 Niziny – część wsi Braciejowa w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Niziny – osada wsi Rożniaty w woj. podkarpackim, w pow. mieleckim, w gminie Padew Narodowa
 Niziny – część wsi Małkowice w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły
 Niziny – wieś w woj. podkarpackim, w pow. przemyskim, w gminie Orły 
 Niziny – część wsi Niedźwiada w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Ropczyce
 Niziny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy 
 Niziny – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Sobków
 Niziny – część wsi Okół w woj. świętokrzyskim, w pow. ostrowieckim, w gminie Bałtów
 Niziny – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. iławskim, w gminie Iława

Inne 
 Niziny – okręg historyczny w Gdańsku
 Niziny – tytuł opery Eugena d’Alberta i Rudolfa Lothara
 Niziny − przystanek kolejowy w Nizinach, w Polsce, w województwie podkarpackim, w powiecie przemyskim, w gminie Orły